Kaempfe ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Kaempfe (1930–1988), deutscher Übersetzer, Journalist und Schriftsteller
 Ernst Kaempfe (* 1877), preußischer Verwaltungsjurist und Landrat
 Hermann Anschütz-Kaempfe (1872–1931), deutscher Wissenschaftler und Erfinder des Kreiselkompasses
 Peter Kaempfe (* 1955), deutscher Schauspieler, Hörspiel- und Hörbuchsprecher
 Rudolf Kaempfe (1883–1962), deutscher Offizier, zuletzt General der Artillerie im Zweiten Weltkrieg
 Werner Kaempfe, deutscher Übersetzer, Verlagslektor und Schriftsteller

Siehe auch:
 Kämpfe